ASM pode referir-se a:

 Samoa Americana (ISO 3166-1);
 Association Sportive de Monaco Football Club, clube desportivo de Mónaco, mas registrado pela Federação Francesa de Futebol.

Desambiguações de siglas